O Taipei City Bank Football Club foi um clube de futebol com sede em Taipei, Taiwan. A equipe competiu no Campeonato Taiwanês de Futebol.

História 
O clube foi fundado pelo Taipei City Bank e dissolvido em 2000.

Clubes de futebol de Taiwan
Clubes de futebol fundados em 1969